Michal může být:

 Michal – mužské jméno
 Michal (příjmení) – příjmení
 svatý Michal – jiné označení archanděla Michaela
 Michal (jezero) – jezero v Česku
 Michal na Ostrove – slovenská obec v okrese Dunajská Streda
 Michal nad Žitavou – slovenská obec v okrese Nové Zámky
 Míkol – starozákonní postava (původní jméno)
 Tel Michal – archeologické naleziště v Izraeli

Související články 
 Michael

Rozcestníky - místopisné jméno